Le nom propre Marfa peut faire référence à :

Prénom 
 une variante russe du prénom Martha (Марфа) :
 Marfa Boretskaïa (Marfa la Mairesse), femme d'Isak Boretski, maire de Veliky Novgorod au XVe siècle, opposée au tsar Ivan III ;
 Marfa Vassilievna Sobakina, 1552-1571, tsarine russe, troisième épouse de Ivan le Terrible ;
 Marfa Apraxina, 1664-1715, tsarine de Russie, seconde femme du tsar Fédor III ;
 Marfa Dhervilly, 1876-1963, actrice française.

Géographie 
 Péninsule de Marfa, au nord de l'île de Malte ;
 Marfa (Texas), siège du comté de Presidio, aux États-Unis.

Autre 
 CFR Marfă, filiale fret des Chemins de fer roumains (CFR).

Prénom russe